Rivière Boisvert peut désigner quatre lieux au Québec :
 Rivière Boisvert, un cours d'eau du versant de la rivière Normandin, dans le territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées: 49° 32' 05" Nord; 74° 08' 18" Ouest ;
 Rivière Boisvert, un cours d'eau du territoire non organisé de Passes-Dangereuses, MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec ;
 Rivière Boisvert, un cours d'eau du territoire non organisé de Rivière-aux-Outardes, MRC de Manicouagan (municipalité régionale de comté), région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées: 50° 06' 40" Nord; 67° 46' 23" Ouest ;
 Rivière Boisvert, un hameau du territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées: 49° 30' 27" Nord; 74° 10' 48" Ouest.